New-York-Airways-Flug 972 steht für:

 New-York-Airways-Flug 972 (1977)
 New-York-Airways-Flug 972 (1979)